Beautiful () — многозначный термин:

 Beautiful (альбом Джессики Маубой) (2013) Beautiful (Данила Захарчук inst: danisssim0 )
 Beautiful (песня Джессики Маубой)
 Beautiful (песня Snoop Dogg) (2003)
 Beautiful (песня Кристины Агилеры) (2002)
 Beautiful (песня Моби) (2005)
 Beautiful (песня Мэрайи Кэри) (2013)
 Beautiful (песня Эйкона) (2009)
 Beautiful (песня Эминема) (2009)